Filip IV kan syfta på

Filip IV av Makedonien (död ca. 297 f.Kr.)
Filip IV av Frankrike (1268-1314)
Filip IV av Burgund (1478-1506), även kallad Filip I av Kastilien
Filip IV av Spanien (1605-1665)